Bombita est l’apodo (« pseudonyme ») de plusieurs matadors, notamment :
 Emilio Torres Reina (1874 – 1947),
  Ricardo Torres Reina (1879 – 1936), frère du précédent.
  Manuel Torres Reina (1898 – 1936), frère des deux précédents